Bataliony noszące numer 11:

Wojska Polskiego II RP:
 11 Batalion Graniczny (1924–1931 → Batalion KOP „Ostróg”)
 11 Batalion Pancerny (1937-1939)
 XI Batalion Saperów (1919–1931)
 11 Batalion Saperów (1939)

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie:
 11 Batalion Łączności (1943–1947)
 11 Batalion Strzelców (1940–1941)
 11 Batalion Strzelców (1942–1943 → 14 Wileński Batalion Strzelców)
 11 Wołyński Batalion Strzelców (1944–1947)

Ludowego Wojska Polskiego:
 11 Batalion Budowy Mostów (1944–1945)
 11 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny (1944–1945)
 11 Batalion Remontowy
 11 Batalion Saperów (1944–1946)
 11 Batalion Zaopatrzenia (1969–2001)

Wojska Polskiego III RP:
 11 Batalion Medyczny im. gen. bryg. prof. Mariana Garlickiego (1997–2007)
 11 Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego → 11 Batalion Walki Radioelektronicznej 
 11 Batalion Saperów (1992–2001)
 11 Batalion Łączności (1922–1994 → 11 bdow)
 11 Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego (od 1995)
 11 Batalion Ewakuacji Sprzętu

Zobacz też 
 10 Batalion
 12 Batalion